Ulica Janusza Korczaka w Częstochowie
 Ulica Janusza Korczaka w Katowicach

Korczaka, Janusza